Чемпионат мира по сноуборду 2016 года () — 2-й в истории чемпионат мира, придуманный и созданный TTR совместно со Всемирной федерацией сноуборда (WSF). Прошел с 9 по 16 марта на китайском горнолыжном курорте Ябули. В дисциплинах слоупстайл и биг-эйр за звание чемпиона мира поборолись 400 спортсменов из 24 стран.

Россию представлял Дмитрий Миндруль, в дисциплине биг-эйр он занял 29-е место.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

См. также 
 Чемпионат мира по сноуборду 2012 (WSF)

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты на сайте TTR

Чемпионаты мира по сноуборду
Март 2016 года
Чемпионаты мира в Китае
Спорт в Китае в 2016 году
Чемпионаты мира в 2016 году
Сноуборд в Китае